The Piano — фільм 1993 року режисера Джейн Кемпіон
 The Piano — музичний альбом Гербі Генкока